Лоарн (д/н — 474 або 513) — другий король Дал Ріади у 464—474 роках.

Середньовічні історичні джерела називають Лоарна одним із синів короля Ерка. Згідно
«Пісні скоттов» разом з братами Фергюсом і Енгусом отримав благословення від святого Патрика. «Історія народу Альби» і «Піснь скоттов» повідомляють, що першими королями були Ерк, Лоарн (правив 10 років), і Фергюс I, який правив 27 років. Смерть останнього «Аннали Тигернаха» датують 501 роком, що дозволяє віднести панування Лоарна до 464—474 років. Пізніші хроники вказують 503—513 роки. Також існує теорія, що Лоар і Фергюс були співкоролями.

Наприкінці панування батька або на початку свого разом з братами Фергюсом і Енгусом з флотом, на суднах якого було 150 вояків захопили в піктів Аргайл. На думку дослідників продовжив політику батька щодо об'дання вождіств скотті на острові Британія. Можливо, цей процес супроводжувався походами скоттів в південні землі Британії. Припускається, що саме ці події згадуються в датированном 446 роком листі бриттів Флавія Аеція, в якому ті просили у Римській імперії допомогу в боротьбі з «варварами».

У генеалогіях, включених до кодексу «Rawlinson B 502» і в «Лейнстерскую книгу», Лоарн називається родоначальником клану Кенел Лоарн на території Лорн в сучасній області Аргайл-і-Б'ют. Деякі зі списків королів Альби повідомляють, що Лоарна було поховано у монастирі на острові Йона.

З його синів найбільш відомими були Фергюс Салах, Муйредах і Майне, які стали родоначальниками. Старшей донькою була Ерк, дружина трьох королів — Сарана мак Коелбада (короля Дал н-Арайде), Муйредаха мак Еогайна (короля Кенел Еогайна) і Фергюса (короля Кенел Конайллу), молодша донька — Бобона (Попона) — короля Сарана мак Коелбада.

Примітки

Джерела 
 Anderson A. O. Early Sources of Scottish History A.D. 500 to 1286. — Edinburgh: Oliver and Boyd, 1922. — Vol. I. — 604 p.
 Bannerman, John, Studies in the History of Dalriada. Scottish Academic Press, Edinburgh, 1974. ISBN 0-7011-2040-1
 Calse J. M. P. Pictish Sourcebook: Documents of Medieval Legend and Dark Age History. — Greenwood Publishing Group, 2002. — 365 p. — ISBN 978-0-3133-2295-2.
 Koch J. T. Celtic Culture. A Historical Encyclopedia. — ABC-CLIO, 2006. — 2128 p. — ISBN 978-1-8510-9440-0.
 Pestano,Dane, King Arthur in Irish Pseudo-Historical Tradition - An Introduction. Dark Age Arthurian Books, 2011. ISBN 978-0-9570002-0-9

Королі Дал Ріади